Katscher ist der Familienname folgender Personen:  

 Hedwig Katscher (1898–1988), österreichische Lyrikerin
 Leopold Katscher (1853–1939) österreichischer Schriftsteller und Journalist
 Maximilian Katscher (1858–1917), österreichischer Baumeister
 Robert Katscher (1894–1942), österreichischer Komponist und Liedtextschreiber
 Rudolf Katscher (1904–1994), österreichischer Drehbuchautor sowie Film- und Fernsehregisseur

Ortsname:
 Katscher, deutscher Name der polnischen Stadt Kietrz im Powiat Głubczycki
 Katscher, deutscher Name von Kačerov, Ortsteil von Zdobnice, Tschechien

Siehe auch:
 Ketscher
 Käscher